Проспе́кт Ка́рла Ма́ркса — назва проспектів у країнах колишнього СРСР.

Проспект Карла Маркса — колишня назва проспекту Дмитра Яворницького у місті Дніпро.
 Проспект Карла Маркса — колишня назва Поштового проспекту у Кривому Розі.
 Проспект Карла Маркса — колишня назва проспекту Відродження в Луцьку

Проспект Карла Маркса — проспект у Петрозаводську.

Вулиці, названі на честь людей
Проспекти